Die 12. Schacholympiade fand vom 31. August bis 25. September 1956 in Moskau (Sowjetunion) statt.

Übersicht 

Es nahmen 34 Mannschaften teil, die in vier Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelten. 197 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb, davon 20 Großmeister und 35 Internationale Meister. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen A bis C wurden als Rundenturniere ausgetragen. Die ersten drei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A.

Gespielt wurde im Zentraltheater der Roten Armee. Als Schiedsrichter fungierten Igor Bondarevsky aus der Sowjetunion und Ari Ilmakunnas aus Finnland. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.

Das Starterfeld umfasste erstmals Mannschaften von den Philippinen, aus Puerto Rico, dem Iran, der Mongolei und Indien.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gr||BP||Pn||%
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
|1||Larsen, Bent||DEN||A||14||18||77,8
|-
|2||Botwinnik, Michail||URS||A||9½||13||73,1
|-
|3||Ólafsson, Friðrik||ISL||B||13||18||72,2
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
|1||Dückstein, Andreas||AUT||B||13||17||76,5
|-
|2||Matanović, Aleksandar||YUG||A||11½||16||71,9
|-
|2||Barcza, Gedeon||HUN||A||11½||16||71,9
|-
|colspan="7"|Brett 3
|-
|1||Keres, Paul||URS||A||9½||12||79,2
|-
|2||Ivkov, Borislav||YUG||A||12||16||75,0
|-
|3||Möller, Baldur||ISL||B||11||16||68,8
|-
|colspan="7"|Brett 4
|-
|1||Bronstein, Dawid||URS||A||11||13||84,6
|-
|2||Cardoso, Radolfo| Tan||PHI||C||13||17||76,5
|-
|3||Tringov, Georgi||BUL||A||9||12||75,0
|-
|colspan="7"|Reserve 1
|-
|1||Sanguineti, Raúl||ARG||A||9||11||88,8
|-
|2||Clarke, Peter Hugh||ENG||A||9½||12||79,2
|-
|3||Taimanow, Mark||URS||A||8½||11||77,3
|-
|colspan="7"|Reserve 2
|-
|1||Geller, Efim||URS||A||7½||10||75,0
|-
|2||Ljungqvist, Lennart||SWE||B||7||10||70,0
|-
|3||Milev, Zdravko||BUL||A||9||13||69,2
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Pl
|-
|1||Botwinnik, Michail||9½||13||73,1||2.
|-
|2||Smyslow, Wassili||8½||13||65,4||4.
|-
|3||Keres, Paul||9½||12||79,2||1.
|-
|4||Bronstein, David||11||13||84,6||1.
|-
|Res 1||Taimanow, Mark||8½||11||77,3||3.
|-
|Res 2||Geller, Efim||7½||10||75,0||1.
|}

Ergebnisse der westdeutschen Spieler (BRD) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 3 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Pl
|-
|1||Unzicker, Wolfgang||11||18||61,1||8.
|-
|2||Schmid, Lothar||7½||13||57,7||10.
|-
|3||Darga, Klaus||7½||14||53,6||17.
|-
|4||Pfeiffer, Gerhard||7½||11||68,2||5.
|-
|Res 1||Niephaus, Walter||6½||10||65,0||5.
|-
|Res 2||Teschner, Rudolf||5||10||50,0||7.
|}

Ergebnisse der Schweizer Spieler 

Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Pl
|-
|1||Blau, Maximilian||9½||17||55,9||14.
|-
|2||Bhend, Edwin||6½||16||40,6||22.
|-
|3||Walther, Edgar||10½||17||61,8||6.
|-
|4||Keller, Dieter||8||16||50,0||12.
|-
|Res||Johner, Hans||2½||6||41,7||
|}

Ergebnisse der ostdeutschen Spieler (DDR) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 4 und Finalgruppe B

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Pl
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||8||16||50,0||16.
|-
|2||Dittmann, Sieghart||5½||14||39,3||25.
|-
|3||Herrmann, Ludwig||6½||14||46,4||21.
|-
|4||Fuchs, Reinhart||9½||15||63,3||7.
|-
|Res 1||Koch, Berthold||3½||7||50,0||
|-
|Res 2||Platz, Hans||6||10||60,0||4.
|}

Ergebnisse der saarländischen Spieler 

Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe C

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Otto Benkner||5||13||38,5||28.
|-
|2||Gerhard Lorson||7||15||46,7||17.
|-
|3||Ernst Weichselbaumer||6½||12||54,2||13.
|-
|4||Werner Folz||4½||10||45,0||20.
|-
|Res 1||Gerhard Both||1||5||20,0||
|-
|Res 2||Peter Schmitt||6½||9||50,0||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 12th Chess Olympiad: Moscow 1956 auf Olimpbase (englisch)
 Bericht  aus „Sowetski sport“

1956
Schachturnier
Schachveranstaltung 1956
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau